Chwaliszewo – część Poznania
 Chwaliszewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gm. Kcynia